Rau är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Albrecht Rau, tysk filosof
 Charles-Frédéric Rau, fransk jurist
 Heinrich Rau, östtysk politiker
 Johannes Rau, tysk politiker 
 Karl Heinrich Rau, tysk nationalekonom
 Tobias Rau, tysk professionell fotbollsspelare
 Vivi Rau, dansk skådespelare

Tyska efternamn